A China é hoje a 2° maior potência econômica do mundo e a maior da Ásia, então hoje, veremos as 10 maiores cidades da China (economicamente), de acordo com o jornal chinês China Daily, dados de 2019.

Lista das 10 cidades com o maior PIB da China

Ver também 
 Lista de países por PIB
 Lista de cidades por PIB

China Pib
Cidades China
Cidades Pib